Abrazadera, como pieza de ferretería, puede referirse a:

 La abrazadera para tubo.
 La abrazadera de tubo.
 La brida (tuberías) o «abrazadera».

Además, puede hacer referencia a:

 Clematis vitalba, especie vegetal de nombre vulgar «abrazadera» (o «clemátide»).

Enlaces externos